De titel Spectator wordt gedeeld door een aantal spectatoriale tijdschriften, met variaties:

The Spectator (1711) van de Engelsen Addison en Steele, 18e eeuw
The Spectator (1828), een in 1828 opgericht Brits weekblad
Hollandsche Spectator van Justus van Effen, 18e eeuw
De Spektator van onder anderen J.A. Alberdingk Thijm, 19e eeuw
De Nederlandsche Spectator van Mark Prager Lindo, 19e eeuw
Militaire Spectator, krijgswetenschappelijk, nog bestaand 
Internationale Spectator, internationaal-politiek, nog bestaand
The Spectator (India), een dagblad in Madras, 18e eeuw